Князь Чунь ( ) — титул, присваиваемый в эпоху Цин.

Наиболее известные обладатели титула:
 Айсиньгёро Исюань
 Айсиньгёро Цзайфэн